Гран-при Канады 2004 года — восьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2004 года. Прошёл на автодроме имени Жиля Вильнева, в Монреале, Канада. Соревнования состоялись 13 июня 2004 года. Оба гонщика команд Уильямс (Хуан Пабло Монтойя и Ральф Шумахер) и Тойота (Кристиано да Матта и Оливье Панис) дисквалифицированы за нарушения в системе охлаждения передних тормозов.



Заключительная классификация 

|}

 Поул-позиция: Ральф Шумахер, 1:12,275
 Лучший круг: Рубенс Баррикелло 1:13,622

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады